WGO steht für:
 Warenhandelsgesellschaft Oldenburg, mbH & Co. KG, siehe Bünting-Gruppe #Die Bünting E-Commerce GmbH & Co. KG 
 Winchester Regional Airport (IATA-Code), Flughafen in Virginia, USA

WGO